Аббруцци () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1917 — 1982) — игрок в американский футбол.
  (1932 — 1998) — тренер и игрок в американский футбол.

См. также 
 Абруцци